Västerbygden kan syfta på:
 Västerbygden, Grönland – historiskt bosättningsområde på Grönland
 Västerbygdens vattendomstol – en tidigare specialdomstol som behandlade vattenmål i Vänersborg